Die Cymru Premier 2020/21 war die 29. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Bis 2019 wurde die Liga als Welsh Premier League bezeichnet. Sie begann am 12. September 2020 und endete am 29. Mai 2021.

Titelverteidiger ist Connah’s Quay Nomads.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, so dass jeder Verein 22 Spiele absolviert. Anschließend wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze und die sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften gegen den Abstieg sowie einen Platz in den Europa-League-Playoffs spielten. In diesen geteilten Runden traten die Teams wieder je zweimal gegeneinander an. Dabei wurden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wurde walisischer Meister und nahm an der Qualifikation zur Champions League 2021/22 teil. Der Vizemeister und der Dritte war in der 1. Qualifikation zur Europa League 2021/22 startberechtigt. Die restlichen drei Teams der Meisterrunde sowie das beste Team der Abstiegsrunde spielten in einem Playoff-Turnier um den letzten Platz in der Europa League Conference-Qualifikation.

Wegen der COVID-19-Pandemie wurde kein Pokal ausgespielt und es gab keine Absteiger, das in der zweiten Liga keine Spiele stattfanden.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wird.

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichen die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf dem elften und zwölften Platz stiegen in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Europa Conference League Play-off

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Torschützenliste

Vorrunde

Endrunde

Gesamt

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21